Anfall steht für:

 Wutanfall; siehe Wut
 Laudemium, Begriff aus dem mittelalterlichen Lehnswesen

in der Medizin:
 epileptischer Anfall; siehe Epilepsie
 Krampfanfall
 Schwächeanfall; siehe Synkope (Medizin)
 Herzanfall; siehe Myokardinfarkt
 Schlaganfall, Erkrankung des Gehirns

Siehe auch:
 Anfal